John Porter (hockey sur glace) (1904-1997), joueur canadien de hockey sur glace
 John Clinton Porter (1872-1959), homme politique américain
 John Edward Porter (1935-2022), homme politique américain
 John R. Porter (1949-), historien de l'art, conservateur de musée et professeur québécois
  (1921-1979), sociologue canadien